Бундеслига 1968—1969 — 6-й Чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария».

Краткий обзор 
Чемпионский титул Бундеслиги защищал «Нюрнберг», который стал чемпионом ФРГ в прошлом сезоне.

По итогам прошлого сезона в Регионаллигу вылетели занявшие 17 и 18 места «Боруссия» (Нойнкирхен) и «Карлсруэ». Вместо них в Бундеслигу из Регионаллиги вышли «Герта» и «Кикерс».

Чемпионом Бундеслиги стала «Бавария», которая опередила занявшую второе место «Алеманию» на 8 очков.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1968/69  

Германия
Германия
1968/1969
Спорт в Германии в 1968 году
Спорт в Германии в 1969 году